Mediazione – attività posta in essere da un terzo imparziale, volta a consentire che due o più parti raggiungano un accordo
 Mediazione – in filosofia s'intende il passaggio da una proposizione ad un'altra mediante la presenza di termini intermedi che rendono così possibile l'affermazione conclusiva finale
 Mediazione – modello statistico